Plusieurs lignes de transport sont nommées T4 :

Train 
 Ligne T4 du train de banlieue de Sydney

Tramway 
 Ligne T4 du Trambesòs de Barcelone
 Ligne T4 du tramway d'Île-de-France
 Ligne T4 du tramway d'Istanbul
 Ligne T4 du tramway de Lyon
 Ligne 4 du tramway de Nice
 Voir aussi